Okręty US Navy o nazwie USS  "Volador":
Pierwszy "Volador" (IX-59) był szkunerem o drewnianym kadłubie z dodatkowym pomocniczym silnikiem.
Drugi "Volador" (SS-490) był okrętem podwodnym typu Tench.
Volador